Домингес Беккер () — фамилия. Известные носители:

 Валериано Домингес Беккер (1833—1879) — испанский художник, живописец, иллюстратор, карикатурист.
 Хоакин Домингес Беккер (1817—1879) — испанский художник и живописец.
 Хосе Домингес Беккер (1805—1841) — испанский художник и живописец.